La Lotus 40, voiture de course Groupe 7 du constructeur britannique Lotus, à moteur Ford, remplaçait la Lotus 30.

40